Miejscowości w USA:
 Glenfield – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
 Glenfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Glenfield (ang. Glenfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
W Wielkiej Brytanii:
 Glenfield – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)